Радславице могу бити:

 Радславице (Вишков), насељено мјесто у округу Вишков, Јужноморавски крај, Чешка Република
 Радславице (Преров), насељено мјесто у округу Преров, Оломоуцки крај, Чешка Република